William Cunningham (econoom), Engels econoom
William Cunningham (voetballer), Noord-Iers voetbalinternational
William John Cunningham (bekend als Bill Cunningham) (1929-2016), Amerikaanse modefotograaf